Yamada se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kazutaka Yamada
 Yoshihiro Yamada